Усач-скороход, или валежный усач () — жук из семейства усачей и подсемейства Усачики. Личинки развиваются в гниющей древесине различных лиственных пород. Окукливается в почве. Время лёта жуков с мая по июнь. Имаго посещают цветки кустарников.

Распространение 
Распространён этот вид в северной части Ирана, Закавказье и на Северном Кавказе.

Систематика 
В составе рода:

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Bernhard Klausnitzer / Friedrich Sander: Die Bockkäfer Mitteleuropas. Die Neue Brehm-Bücherei 499. A. Ziemsen Verlag, DDR Wittenberg Lutherstadt, 1981, ISSN 0138-1423

Усачики
Животные, описанные в 1758 году
Насекомые Евразии